Eade ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Eade (1903–1964), britischer Zeitungsherausgeber
 Dominique Eade (* 1958), US-amerikanische Jazzsängerin, Pianistin, Musikpädagogin, Songwriterin und Komponistin
 George William Eade (1905–?), nordamerikanischer Botaniker
 Joel Eade (1823–1911), britisch-australischer Architekt
 John Eade (* 1946), Soziologe